Esistono più comuni francesi con questo nome

 Petiville – Calvados
 Petiville – Senna Marittima